Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel National Bank Open) van 2021 vond plaats van 9 tot en met 15 augustus 2021 in de Canadese stad Montreal. Het was de 119e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2021. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het IGA Stadium.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 28 speelsters uit de top 40 deel.

De thuisspelende titelverdedigster Bianca Andreescu was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitge­scha­keld door Ons Jabeur.

De als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van Karolína Plíšková.

De ongeplaatste Camila Giorgi uit Italië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in twee sets. Giorgi wist voor het eerst in haar loop­baan een toer­nooi van een categorie hoger dan "International" op haar naam te schrij­ven. Zij is de eerste Italiaanse in de gehele, 120-jarige, historie van dit toernooi die met de enkelspeltitel naar huis ging. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 221.500 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het negende reekshoofd – zij strandde evenwel reeds in de eerste ronde. Ook haar landgenote Alison Van Uytvanck, die zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd, verloor haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Elise Mertens en Aryna Sabalenka, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde en won hun openingspartij in de tweede ronde, waarmee zij de kwartfinale bereikten. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als vijfde geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zesde geplaatste koppel Darija Jurak en Andreja Klepač in twee sets. Dit was een revanche voor de van hen verloren finale op het toernooi van San José, een week eerder. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Canadese Dabrowski had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Braziliaanse Stefani vier.

Behalve Mertens deed nog een Belgische mee: Alison Van Uytvanck speelde samen met de Sloveense Polona Hercog – zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs vormde het derde reekshoofd met de Amerikaanse Nicole Melichar – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloren hun openingspartij in de tweede ronde. De andere Nederlandse, Rosalie van der Hoek, speelde samen met Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland – ook zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

2021
Montreal
Sportevenement in Montreal